Comitatul Hillsborough sau Hillsborough County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

Hillsborough County, Florida
Hillsborough County, New Hampshire